Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 81 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 25 июля по 4 августа 2021 года во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из 22-х стран.

История 
Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является кубинский боксёр  Хулио Сесар Ла Крус, который перешёл в весовую категорию до 91 кг и принимает участие в турнире в тяжелой весовой категории.
Соревнование по боксу в мужском полутяжелом весе на Олимпийских играх 2020 года прошли в 24 раз. Полутяжелая весовая категория впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1920 году. Соревнования в полутяжелом весе в весовом диапазоне от 75 до 81 кг проводятся с Игр 1952 года. 
Действующий чемпион мира Бекзат Нурдаулетов из Казахстана квалифицировался на Игры.
В весовую категорию до 81 кг перешел олимпийский чемпион 2016 года в среднем весе Арлен Лопес Куба.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020